Twee plaatsen in Beieren:
Thalmassing (Regensburg), district Regensburg
Thalmässing district Roth